

Allemagne

Empire allemand 
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie
  de cavalerie de la  d'infanterie puis de la  division de cavalerie
  d'infanterie de la  d'infanterie

Allemagne fédérale

Espagne

République d'Espagne

États-Unis

France 
  d'infanterie de la  d'infanterie

Royaume-Uni (et Empire britannique)

Ukraine 
  d'aviation tactique.
  d'artillerie.

Union soviétique/Russie